Doody est un patronyme porté notamment par :

 Alison Doody (née en 1966),  actrice irlandaise ;
 Margaret Doody (née en 1922), auteur canadien de roman policier.

Homonymie de patronyme